

Sciences et techniques

Astronomie 
 Une galaxie est un ensemble d'étoiles liées entre elles par gravitation.
 Les expressions « La Galaxie » (avec une majuscule) et « notre galaxie » désignent la Voie lactée, la galaxie qui abrite le Système solaire.

Mathématiques 
 En analyse non standard, la galaxie d'un nombre hypernaturel est l'ensemble des nombres hypernaturels dont la distance ou la différence entière est naturelle.

Culture et société

Administration 
 Galaxie est le site Internet des personnels de l'enseignement supérieur français.

Cinéma et télévision 
 Galaxie est un film français réalisé par Maté Rabinovsky, sorti en 1972.
 Galaxie est une ancienne émission musicale sur RTL TV.

Édition 
 Galaxy Science Fiction est un magazine américain de science-fiction.
 Galaxie est un magazine français de science-fiction, paru de novembre 1953 à avril 1959 puis de mai 1964 à août 1977.
 Galaxies est un magazine français de science-fiction (1996-2007 et 2008-....).
 Galaxis est un magazine allemand de science-fiction.
 Galaxie est une collection de livres des éditions Hachette (1970 à 1980).

Musique 
 Galaxie est le réseau musical en continu de la Société Radio-Canada.
 Galaxie est une radio techno du Nord de la France.
 Galaxie est le nom d'un groupe rock québécois.
 Galaxie est une salle de concert située à Amnéville.
 Galaxies est une chanson d'Owl City sortie en 2011.

Art 
 Galaxie, une sculpture contemporaine d'Albert Féraud, installée en 1986.

Notes et références

Voir aussi